O REDEmat é um conjunto de competições de matemática à distância, em que várias escolas se associam para competir. Abrange competições do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário, entre elas o MINImat, o MAISmat, o EQUAmat e o mat12.

Ver também
 PmatE

Ligações externas
 Site Oficial do PmatE

Competições matemáticas
Ciência e tecnologia em Portugal